Moskwicz Aleko – rosyjski samochód osobowy
 Aleko – szczyt w Bułgarii
 Aleko – postać z poematu Cyganie Aleksandra Puszkina
 Aleko – opera Siergieja Rachmaninowa